Дорошенково — название населённых пунктов:

Россия 
 Дорошенково — село в Ленинском районе Крыма, ликвидировано в 2006 году.

Украина 
 Дорошенково — село в Долинском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2002 году.
 Дорошенково — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Дорошенково — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области.

См. также 
 Дорошенко